Scheffler steht für:
 Scheffler (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (2485) Scheffler, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Schäffler
 Schaeffler